45-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 28 листопада до 22 грудня 1977 року в Ленінграді. Після того, як додатковий матч завершився внічию, звання чемпіона СРСР присудили обом переможцям.

Турнірна таблиця

Додатковий матч за звання чемпіона СРСР

Посилання 
 45th USSR Championship, Leningrad, 1977

Чемпіонати СРСР із шахів
1977 у шахах
Листопад 1977
Грудень 1977